Detroit se poate referi cel mai adesea la una din localitățile următoare din Statele Unite ale Americii:

Localități 

 Detroit, statul 
 Detroit, statul 
 Detroit, statul 
 Detroit, statul 
 Detroit, statul 
 Detroit, statul 
 Detroit Beach, statul 
 Detroit Lakes, statul 
 Detroit Township, statul 
 Metropolitan Detroit, statul american Michigan

Alte posibile referiri 

 Râul Detroit, râu care curge prin orașul omonim  
 Detroit techno, tip de muzică electronică 
 Operation Detroit, plan care era parte a invaziei Normandiei din timpul celui de-al doilea război mondial 
 HMS Detroit, vas de război britanic 
 USS Detroit, numele a mai multor nave de luptă a United States Navy 
 Detroit Diesel Corporation, producător de motoare diesel 
 Marcella Detroit, muziciană, cântăreață și compozitoare 
 Karl Detroit, soldat turc, cunoscut mai ales sub numele de Mehemet Ali
 Fort Detroit, fort militar ocupat de United States Army în secolul al 18-lea

Dezambiguizare
Nume proprii